Tipitapa (stad), een stad in Nicaragua;
 Tipitapa (rivier), een rivier in Nicaragua.